

France 
 Église Saint-Basile d'Étampes.
 Église orthodoxe Saint-Basile-de-Césarée-et-Saint-Alexis-d'Ugine.

Italie 
 Église Saint-Basile des Arméniens, à Florence.

Russie 
 Église Saint-Basile (Pskov).

Ukraine 
 Église Saint-Basile à Kiev.

Voir aussi 
 
 
 

Basile
~